Титко Святослав Васильович («Роман», «Твердий») –  діяч ОУН.

Народився 1921, с.  Могиляни (Мошаниця)  Острозького р-ну  Рівненської обл. –  член  ОУН (1938), у період німецької окупації працював директором середньої школи с.  Янівка Межиріцького р-ну (1941), згодом за завданням ОУН влаштувався перекладачем  жандармерії, звідти перейшов на службу в Цукротрест, а з літа 1942 перекладач кримінальної поліції м. Рівне.

З літа 1943 проживав у колонії Радом'янка, де мав невелике господарство. У цей рік був призначений підрайонним господарчим. Згодом  став заступником референта  СБ Корецького надрайонного проводу ОУН (1944—1945), слідчий референтури СБ Генеральної округи  ОУН на  ПЗУЗ (02.-11.1945), референт СБ крайового проводу ОУН «Одеса» (кінець 1945-02.1946), організаційний референт ПСК «Одеса» (02.1946-07.1948), деякий час виконував функції провідника цього проводу.

Координував діяльність підпілля ОУН на території  Житомирської та  Київської обл., включно з м.  Києвом. Святослав Титко –  заступник керівника ПСК ОУН «Одеса» Степана Янішевського — «Далекого». Куратор Київського міського проводу ОУН, який створений зі студентів київських навчальних закладів. Загинув під час проведення чекістсько-військової операції 12.07.1948, біля села Самостріли Межиріцького (тепер у складі Корецького) району Рівненської обл.)

Примітки 

Члени ОУН
Директори шкіл
Українські перекладачі